Парышево — название населённых пунктов.

Россия 
 Парышево — деревня в городском округе Домодедово Московской области.
 Парышево — деревня в Старорусском районе Новгородской области.

Украина 
 Парышево — село в Белозёрском районе Херсонской области